Дэниел Кахикина Акака (; 11 сентября 1924, Гонолулу, США — 6 апреля 2018, там же) — американский политик, сенатор США от штата Гавайи с 1990 года до 2013 года, член Демократической партии. Первый сенатор США гавайского происхождения.

Биография 
Родился в городе Гонолулу, административном центре американского штата Гавайи. В годы Второй мировой войны служил в инженерных войсках сухопутных войск США. В 1952 году в Университете Гавайев получил степень бакалавра педагогических наук, а в 1966 году — магистра.

В 1976 году Акака был избран членом Палаты представителей США, а в апреле 1990 года после смерти сенатора Спарка Мацунаги был временно назначен сенатором США, оставаясь на этом посту вплоть до 16 мая 1990 года. В ноябре 1990 года был избран сенатором (повторно переизбран в 1994, 2000 и 2006 годах).

Основным законопроектом, предложенным Акака за время нахождения на посту сенатора США, стал «Закон о реорганизации правительства коренных гавайцев» от 2007 года.

В апреле 2006 года Дэниел Акака вошёл в пятёрку худших сенаторов США по версии журнала «Тайм»: критиковали его за то, что его законопроекты не доходят дальше комитетов.

После смерти сенатора Дэниела Иноуи в 2012 году стал старшим сенатором, пока его не сменила 3 января 2013 года Мэйзи Хироно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Дэниела Акаки
 Дэниела Акака. Сенат США Официальный сайт компании

Сенаторы от штата Гавайи
Члены Палаты представителей от штата Гавайи
Члены Демократической партии США
Выпускники Гавайского университета в Маноа